EGL est un sigle qui peut désigner :
 Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg (en français, Électricité de Laufenbourg), une société suisse de production et transport d'électricité, négoce d'électricité et de gaz ;
 European Gas Limited ;
 EGL (où EGL signifie Embedded-System Graphics Library), une couche d'abstraction logicielle de rendu graphique ;
 European Gaming League, un tournoi européen de jeu vidéo.